Тамаш (Томаш) Эрдёди или Эрдедь (;  — , Крапина, королевство Хорватия в составе Габсбургской империи) — венгерский магнат, имперский граф, бан Хорватии в 1583—1595 и 1608—1615 годах, известный полководец, дипломат.

Биография 
Происходил из знатного рода Эрдёди, владевшего обширными землями в венгерском королевстве и Славонии. Старший сын бана Далмации Петара II Эрдёди, племянника примаса Тамаша Бакоца.

После смерти отца, в 1584 году, был назначен баном Далмации, Хорватии и Славонии. Когда турки вторглись в Крайну, Тамаш Эрдёди одержал над ними ряд блестящих побед в ходе тринадцатилетней войны в Венгрии: в 1584 в битве при Слуни, в 1591 освободил от османов область Сисачко-Мославачка. В 1593 командовал хорватскими частями в составе войск Габсбургской монархии против сил Османской империи под командованием боснийского бейлербея Хасана-паши Предоевича в битве при Сисаке. Исход битвы при Сисаке привёл к существенному ослаблению позиций Османской империи и остановил продвижение турок на Балканах.

За эту победу Т. Эрдёди получил поздравления от папы римского Климента VIII и был посвящён королём Испании Филиппом II в рыцари ордена Святого Спасителя .

В 1596 сложил с себя должность бана и занялся дипломатией. В 1604 году Рудольф II послал его в Будапешт для переговоров о мире. Т. Эрдёди не достиг цели, но сумел отклонить от союза с Османской империей князей Трансильвании Жигмонда Батория и Иштвана Бочкая.

Когда эрцгерцог Матиаш восстал против Рудольфа II, Т. Эрдёди перешёл на сторону Матиаша.

С 1611 по 1615 опять был баном Далмации. Ревностный католик, он во время своего наместничества преследовал протестантов.

После был хранителем королевской казны до своей смерти 17 января 1624. В течение своей жизни дважды претендовал на должность Палатина Венгрии (1596, 1611), но протесты протестантских представителей за религиозную нетерпимость, по отношению к ним, не позволили Т. Эрдёди занять этот пост.

Похоронен в Загребском соборе.

Примечания

Ссылки 
 
 Erdődy, Toma II. 

Графы Венгрии
Баны Хорватии
Государственные деятели Австрии
Военачальники Австрийской империи
Дворянство Хорватии
Дипломаты XVI века
Дипломаты Австрии
Похороненные в Загребе
Графы Священной Римской империи XV века
Графы Священной Римской империи XVI века